Engelenbak (film), kortfilm uit 2011 met Axel Daeseleire
 Engelenbak (term)
 Studentenheerenhuisch de Engelenbak, rijksmonument in Delft.
 Theater De Engelenbak, voormalig theater in Amsterdam